Клементс () — многозначный термин.

Фамилия 
 Клементс, Билл (1917—2011) — американский политик.
 Клементс, Габриэль (1858—1948) — американская художница.
 Клементс, Джон (1867—?) — английский футболист.
 Клементс, Джонатан (род. 1971) — английский писатель и сценарист.
 Клементс, Марк Альвин (род. 1949) — австралийский ботаник.
 Клементс, Рон (род. 1953) — американский режиссёр-мультипликатор.
 Клементс, Фредерик (1874—1945) — американский биолог.

Топоним 
 Клементс — город в США.

См. также 
 Клемент
 Клементина